Же́нишек () — чешская фамилия. Известные носители:
 Женишек, Ладислав (1904—1985) — чехословацкий футболист и тренер.
 Женишек, Франтишек (1849—1916) — чешский художник.